BFT peut faire référence à :
  ;
 Banque de financement et de trésorerie (SA filiale à 100 % du Crédit agricole en 2010).
 Bureau français de Taipei
 Bft Access Automation, société italienne du secteur de l’automatisation des accès.

Code